Powstanie rojalistów w Paryżu w 1795
 Powstanie rojalistów w Wandei w 1793
 Powstanie rojalistów w Wandei w 1832
 Powstania rojalistyczne w Szkocji 1648-1654

Zobacz też 
 Lądowanie rojalistów na Quiberon w 1795